Het WTA-tennistoernooi van Oeiras (officieel Portugal Open) van 2013 vond plaats van 29 april tot en met 4 mei in de Portugese plaats Oeiras. Het was de 17e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Oeiras 2013. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De titel in het enkelspel werd gewonnen door Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. In de finale versloeg ze Carla Suárez Navarro uit Spanje, met 7–5 en 6–2.

In het dubbelspel ging de winst naar Chan Hao-ching en Kristina Mladenovic. In de eindstrijd versloegen zij Darija Jurak en Katalin Marosi, met 7–6 en 6–2.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Oeiras 2013
Oeiras